Ashburnham est un nom propre d'origine anglo-saxonne, constitué des éléments ash, burn, et ham, qui peut désigner :

Toponymes 
 , village du Sussex de l'Est, en Angleterre ;
 Ashburnham, town du comté de Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis.

Patronyme 
Par ordre alphabétique

 
 George Ashburnham (1760–1830), pair britannique ;
 
 William Ashburnham (1679–1710), baron de la pairie d'Angleterre.

Autres 
 Ashburnham House
 Pentateuque d'Ashburnham